A Poto personaje que encarnaba el deseo amoroso en la mitología griega.
 Al poto (Epipremnum aureum), también potus o potos (del latín, pothos), planta liana de interior.
 Al género de plantas fanerógamas pothos.
 A un tipo de vasija del Perú llamada poto (del quechua putu), vasija pequeña para líquidos fabricada del mate para beber chicha.
 Al primate africano llamado poto (del wolof, pata), primate estrepsirrino de África; y
 A poto como el trasero o las nalgas (del mochica potos, usado en buena parte de América del Sur).

Véase también 
 poto en wikcionario
 Pothos (desambiguación)